{{DISPLAYTITLE:Fc-рецептор}}

F-рецептор — белок, расположенный на поверхности нескольких видов клеток иммунной системы (естественных киллеров, макрофагов, нейтрофилов и тучных клеток) и принимающий участие в её защитных реакциях.

Название рецептора указывает на его специфичное распознавание и связывание с фрагментом молекулы антитела, называемым F. F-рецептор связывается с антителами, которые прикрепляются к поверхности инфицированных клеток или патогенам. После связывания с антителами рецепторы активируют фагоцитирующую или цитотоксическую активность клеток для уничтожения микробов или инфицированных клеток путём антителозависимого фагоцитоза или . Некоторые вирусы (например, представители семейства Flaviviridae) используют F-рецепторы при инфицировании клеток путём антителозависимого усиления инфекции.

См. также 
 Неонатальный Fc-рецептор
 Антителозависимое усиление инфекции

Примечания

Ссылки 
 Fc receptor // Audiopedia. 18 ноября 2014 г. (видео) 

Иммунная система
Мембранные рецепторы